En bevakningslotta är en kvinnlig soldat som är medlem i Lottakåren och har gått en 3 månader lång militärutbildning i bevakningstjänst. Hennes uppgift är att försvara militära skyddsobjekt och att strida inom Sveriges gränser i samband med ett eventuellt krig. Utbildningen genomfördes fram till dess att värnplikten lades vilande.

Krav 
För att bli bevakningslotta krävs mönstring vid Pliktverket. Kvinnan blir under två dagar intervjuad, undersökt av läkare och psykolog, gör ett styrketest, samt ett IQ-test. Under natten sover hon på logementet. Kvinnan ska vara medlem i Lottakåren, ha fyllt 18 år och vara vid god fysisk och psykisk hälsa, och ha god syn och hörsel.

Utbildningen och dess utmaningar 
Utbildningen är frivillig och gratis. Dagpenning utgår. I utbildningen som sker vid regemente ingår bland annat skyddsvaktutbildning, skydd mot kärnvapen, biologiska vapen och kemiska vapen, hantering av krigsfångar, vapenhantering så som AK4, handgranat och pansarskott, fysisk träning, förläggning, sjukvård och viss teori. Soldatprov utförs. Utbildningen anses vara en merit för de kvinnor som vill ansöka om att få göra FN-tjänst efter avslutad utbildning.

Bevakningslottan utsätts under utbildningen för hunger, köld, värme, sömnbrist, samt fysiska och psykiska påfrestningar. Under vissa delar av utbildningen finns det mycket begränsade möjligheter - eller inga alls - att tvätta, duscha och vila, eftersom vissa övningsmoment pågår under flera dygn. När gruppen befinner sig inne på regementet sover de på logement, under längre övningar utomhus sover de i tält eller under bar himmel.

Utrustning 
Som bevakningslotta måste man kunna gå längre sträckor med tung utrustning, och ibland även kunna springa med den kortare sträckor. Terrängen är ofta kuperad eller full av buskar och snår. Till den normala utrustningen hör: uniform, kängor, stridssele, hjälm, första förband, AK4:a, ammunition, vattenflaska, ryggsäck, ombyteskläder, vantar, sovsäck, liggunderlag, papper och penna, torrmat och snuskburk med tillhörande bestick. Hon vårdar och bär allt själv. Därutöver fördelas kartor, vattendunkar, tält med maskeringsmateriell och större vapen så som pansarskott jämnt mellan soldaterna inom gruppen.

Hemvärnsplacering 
Efter avslutad utbildning skriver bevakningslottan avtal med hemvärnet, och placeras inom ett hemvärnsförband, där hon vidareutvecklar sina kunskaper under övningarna. Det finns också möjlighet att medverka i internationella övningar.

Externa länkar 
Officiell webbplats

Militära befattningar